Крейг Эрон Рокасл (; 18 августа 1981, Лондон, Англия) — английский и гренадский футболист.

Карьера 
Первым клубом Крейга стала молодёжная команда «Куинз Парк Рейнджерс». Тем не менее, в 2001 году игрок покинул клуб и стал игроком небольшого клуба «Грейвзенд и Нортфлит». Первым профессиональным клубом игрока стал «Кингстониан», выступающий в истмийской лиге. Следующим клубом игрока стал «Слау Таун». В своём единственном сезоне в истмийской лиге сыграл 13 матчей, не забив, однако, ни разу. Затем подписал контракт с клубом «Челси», выступающем в английской премьер-лиге в 2003 году. Тем не менее, за время пребывания в клубе не сыграл ни одной игры (попав, однако, в заявку на матч).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольного клуба «Спортинг Канзас-Сити»
 

Футболисты Англии
Футболисты Гренады
Игроки сборной Гренады по футболу
Игроки ФК «Слау Таун»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Йовил Таун»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Трасивулос»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Уэллинг Юнайтед»
Игроки ФК «Дувр Атлетик»
Игроки ФК «Форест Грин Роверс»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»